Pelikán József (1913–1969) építészmérnök
Pelikán József (1947–2023) matematikus
Kitalált személyek
Pelikán József gátőr, A tanú című film főszereplője